RFC je kratica, ki lahko pomeni:
 zahteva po razlagi (angleško Request for Comments)
 Kraljevi letalski korpus (angleško Royal Flying Corps)